Цянь-хуан (кор. Кон-хван) — 12-й император государства Бохай, правивший в 858—871 годах.

Примечания

Литература 
 
 

Правители Бохая